Crash Test est le premier maxi du rappeur Furax sorti en 2004. Il contient 6 titres et marque le début de sa carrière.

Liste des titres

EP sorti en 2004
Album de hip-hop français